Моранте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Моранте, Лаура (род. 1956) — итальянская актриса.
 Моранте, Эльза (1912—1985) — итальянская писательница.

См. также 
 Морант